То́рлопов — русская фамилия. Известные носители:

 Торлопов, Владимир Александрович (род. 1949) — российский государственный деятель.
 Торлопов, Дмитрий Георгиевич (род. 1977) — казахстанский гребец-байдарочник.
 Торлопов, Станислав Анфимович (1936—2015) — советский и российский живописец.